L'Eliogabalo - opera lirica di Giuseppe Cavalli
 L'Eliogabalo - album collettivo del 1977